Скородумов Борис Олександрович (? — ?) — науковець радянських часів, доктор технічних наук, професор.
 Скородумов Михайло Федорович (1892—1963) — російський генерал, створювач Російського корпусу (Третій Рейх).
 Скородумов Олексій Михайлович (1888—1939) — російський епідеміолог-мікробіолог, доктор медичних наук, професор.
 Скородумова Ольга Борисівна (* 1959) — доктор технічних нук, професор.